WOD steht für
 Warsash One Design, Segelschiff
 Wodonga railway station, Victoria, Australien
 Wolani, Sprache 
 World of Dance, US-Unternehmen
 World of Darkness, Rollenspiel
War of Dragons Drachenkrieg, Rollenspiel

Abkürzung